Portal Rural foi um telejornal brasileiro matutino exibido pelo canal Record News nas manhãs de domingo. O objetivo do programa era informar a situação das principais atividades agrícolas do nosso país, seus apresentadores eram Oscar Sancho e Elisete Lopez.

Programas da Record News
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2009
Programas de televisão em língua portuguesa